Торрихо-де-ла-Каньяда (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 74,6 км². Население — 277 человек (на 2010 год). Расстояние — 320 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Torrijo de la Cañada
 Historia, fotos..

Муниципалитеты Сарагосы